Harrisburg kan syfta på:

Geografi

Liberia 

 Harrisburg (klan), Montserrado County,

USA 

 Harrisburg, Arkansas, countyhuvudort, Poinsett County, 
 Harrisburg, Illinois, countyhuvudort, Saline County, 
 Harrisburg, Missouri, ort, Boone County, 
 Harrisburg, North Carolina, ort, Cabarrus County, 
 Harrisburg, Ohio, ort, Franklin County, 
 Harrisburg, delstatshuvudstad, Pennsylvania, Dauphin County, 
 Harrisburg, South Dakota, ort, Lincoln County, 
 Harrisburg, Nebraska, countyhuvudort, Banner County, 
 Harrisburg, Oregon, ort, Linn County, 

Robotskapade Liberiaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar